Бахтиёр Батыржа́нович Зайнутди́нов (; ) — казахстанский футболист, полузащитник российского клуба ЦСКА и национальной сборной Казахстана. Чемпион Казахстана (2018) в составе столичной «Астаны». Входит в топ-5 лучших бомбардиров в истории сборной Казахстана. Самый дорогостоящий футболист Казахстана.

Карьера

Клубная 
Воспитанник таразского футбола, первый тренер — Рахмон Устабаев.

В 19 лет дебютировал в высшем эшелоне казахстанского футбола, выступал за родной «Тараз». По итогам сезона-2017 получил индивидуальные награды «Лучший молодой игрок Премьер-лиги» и «Открытие сезона».

25 ноября 2017 года перешёл в «Астану», подписав трёхлетний контракт. 4 марта 2018 года выиграл с командой Суперкубок Казахстана по футболу. В своём дебютном матче чемпионата 7 апреля оформил хет-трик в ворота павлодарского «Иртыша» (6-0). 20-летний футболист, войдя в основу четырёхкратного подряд чемпиона страны, сыграл в первенстве-2018 27 игр, забил 5 голов и стал с командой чемпионом.

12 января 2019 года перешёл в российский клуб «Ростов». Чтобы перейти в РПЛ, Зайнутдинов выкупил свой контракт у «Астаны», хотя клуб поднял ему зарплату в 2,5 раза.

25 августа 2020 года перешёл в московский ЦСКА. В матче 10-го тура забил свой дебютный гол за ЦСКА в ворота «Урала» из Екатеринбурга. В марте 2021 года получил травму (повреждение замыкательной и короткой приводящей мышц справа) и был прооперирован в мае 2021 года.

Сборная 
23 марта 2018 года дебютировал в национальной сборной Казахстана тренера Станимира Стойлова в Будапеште в товарищеском матче с Венгрией (3:2), отметившись голом. Всего за сезон провёл 9 матчей и забил ещё два гола: Азербайджану (3:0) в товарищеском матче и сборной Латвии (1:1) в Лиге наций.

21 марта 2019 года в матче отборочного раунда чемпионата Европы 2020 года забил гол в ворота сборной Шотландии (3:0). В заключительных матчах отборочного турнира отличился в ворота Сан-Марино (3:1) и снова сборной Шотландии (1:3).

8 сентября 2021 года в матче против сборной Боснии и Герцеговины (2:2) вышел на замену и на 95 минуте реализовал штрафной удар и принёс своей команде ничью.

Достижения 
 «Астана»
 Чемпион Казахстана: 2018
 Обладатель Суперкубка Казахстана 2018

Статистика выступлений

Клубная

Выступления за сборную

Примечания 

Футболисты Казахстана
Игроки сборной Казахстана по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Казахстана по футболу
Игроки ФК «Тараз»
Игроки ФК «Астана» (2009)
Игроки ФК «Ростов»
Игроки ФК ЦСКА Москва